Никола́й Арсе́ньев:
 Арсеньев, Николай Васильевич (1789—1847) — полковник, участник Наполеновских войн, Бессарабский губернатор.
 Арсеньев, Николай Васильевич (1901—1975) — генерал-майор береговой службы, участник Великой Отечественной войны.
 Арсеньев, Николай Дмитриевич (1739/1754—1796) — генерал-майор, герой штурма Измаила.
 
 Арсеньев, Николай Лаврентьевич (1920—1979) — военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Арсеньев, Николай Михайлович (1764—1830) — командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.